Stamsjön eller Stamsjö kan syfta på:
Stamsjö, ort i Lerums kommun, 

Stamsjön (Stamsjö) kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stamsjö, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (19 ha)
Stamsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (5,6 ha)
Lilla Stamsjön (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (8,35 ha)
Lilla Stamsjön (Lerums socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun (även kallad Långa Stamsjön och Nedre Stamsjön)  (63,7 ha)
Stamsjö i Lerums kommun ligger vid denna sjö
Stora Stamsjön, sjö i Härryda kommun och Lerums kommun,  (61,7 ha)
Stamsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun och Östhammars kommun,  (44,5 ha)
Stamsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (34 ha)
Stamsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (1,24 km²)

Referenser

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn